Шаки (англ. Shaki; арм. Շաքի; лит. Šakiai) — многозначный термин.

 Шаки (Шакяй) — город в Мариямпольском уезде Литвы, административный центр Шакяйского района, в 65 км западнее Каунаса.
 Шаки — река, протекающая на юге Армении, в Сюникской области. 
 Шаки — село в Сюникской области Армении. 
 Шаки (Шакинский водопад) — водопад в Армении высотой 18 метров, находится в Сюникской области, на севере города Сисиан.
 Шаки — город в юго-западной части Нигерии, на территории штата Ойо.